Sanyuan bezeichnet:

 den Kreis Sanyuan (三原县) der bezirksfreien Stadt Xiangyang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Sanyuan
 den Stadtbezirk Sanyuan (三元区) der bezirksfreien Stadt Sanming in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Sanyuan (Sanming) 
 die Großgemeinde Sanyuan (三元镇) im Kreis Fengdu in der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Sanyuan (Fengdu) 
 die Großgemeinde Sanyuan (三元镇) im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanyuan (Santai) 
 die Großgemeinde Sanyuan (三元镇) im Stadtbezirk Yeji in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Sanyuan (Yeji) 
 die Großgemeinde Sanyuan (三元镇) im Kreis Zhenba in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Sanyuan (Zhenba) 
 die Gemeinde Sanyuan (三元乡) im Kreis Changning in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanyuan (Changning)
 die Gemeinde Sanyuan (三元乡) im Kreis Longshan in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Sanyuan (Longshan)
 die Gemeinde Sanyuan (三元乡) im Kreis Yanting in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanyuan (Yanting)
 die Gemeinde Sanyuan (三元乡) im Kreis Yingshan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Sanyuan (Yingshan)
 die Nationalitätengemeinde Sanyuan der Yi, Miao und Bai (三元彝族苗族白族乡) im Kreis Dafang in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Sanyuan (Dafang)

Sanyuan , einen Begriff aus der daoistischen Religion, der wiederum mehrere Bedeutungen hat:
1. Sanguan
2. Drei Zinnoberfelder (sandantian )
u. a.